Diese Liste beinhaltet in der Regel nur innerdeutsche Fernbuslinien. Internationale Strecken werden nur aufgenommen, wenn eine innerdeutsche Bedienung stattfindet. Fernbuslinien sind entsprechend Personenbeförderungsgesetz nur Linien, bei denen auf Streckenabschnitten, auf denen eine parallele SPNV-Verbindung unter 50 km oder unter einer Stunde Fahrzeit vorhanden ist, die Mitfahrt in Fernbussen nicht erlaubt ist. Nicht alle Unterwegshalte werden aufgeführt.

Im Zuge der Liberalisierung kommt es teilweise zu einer dem Codesharing vergleichbaren Aufteilungsverfahren. Dadurch bieten Anbieter teilweise Verbindungen an, auf denen sie nicht selbst fahren.

Städteverbindungen 
Die Einteilung der Linien erfolgt nach der jeweils größten (innerdeutschen) Stadt auf der Strecke.

Der Fernbusverkehr in Deutschland wird überwiegend durch Flixbus bewältigt. Zusätzlich sind einige  internationale Fernbusverbindungen (vor allem von Eurolines/Deutsche Touring, IC Bus, Ouibus und Regiojet) auf innerdeutschen Teilstücken nutzbar.

Berlin

Bremen

Dortmund

Dresden

Düsseldorf

Frankfurt am Main

Hamburg

Köln

München

Nürnberg

Stuttgart

Flughafenzubringer 
Viele deutsche Flughäfen sind durch Regional- und Fernbuslinien angebunden. Die als Flughafenzubringer betriebenen Fernbuslinien unterliegen speziellen Genehmigungen und bedienen meist keine Unterwegshalte.

Fernbuslinien, die zumindest abschnittsweise auch auf dem Weg liegende Städte bedienen, sind im Abschnitt Städteverbindungen aufgeführt.

Einzelnachweise 

!Deutschland
Fernbuslinien in Deutschland
!